Чемпіонат Європи з фехтування 2019 — XXIII чемпіонат Європи, що пройшов у місті Дюссельдорф, Німеччина з 17 по 22 червня 2019 року.

Медалі

Медальний залік

Чоловіки

Жінки

Огляд результатів

Чоловіки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Жінки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Європи з фехтування
Спортивні події 2019
Червень 2019
2019 у німецькому спорті
Спорт у Дюссельдорфі